Мађарска је административно подијељена на 19 жупанија (, једнина: -{megye}-) и главни град () Будимпешту. Жупаније су даље подијељене на 174 округа (, једнина: -{járás}-). Главни град Будимпешта је подијељен на 23 округа (, једнина: -{kerület}-).

Постоје 23 града са правима жупаније (, једнина: megyei jogú város), који се понекад зову и урбане жупаније. Локалне власти тих градова имају проширена овлашћења, али нису независне територијалне јединице.

Списак жупанија 

Осим сједишта жупанија, постоји пет градова са правима жупанија:
 Ерд (жупанија Пешта)
 Дунаујварош (жупанија Фејер)
 Ходмезевашархељ (жупанија Чонград-Чанад)
 Велика Канижа (жупанија Зала)
 Шопрон (жупанија Ђер-Мошон-Шопрон)

Види још 
 Административна подјела Мађарске

Напомене

Референце 

Административна подјела Мађарске